JRE est un sigle qui peut signifier :
 Java Runtime Environment (en français, Environnement d'exécution Java), une famille de logiciels qui permet l'exécution des programmes écrits en langage de programmation Java.

JRE est un code qui peut signifier :
 héliport de New York, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports